Colima kan syfta på 

 Colima (djur) – släkte av spindlar

Geografi

Costa Rica 

 Colima (ort i Costa Rica), San José,

Mexiko 

 Volcán de fuego (berg i Mexiko), Jalisco, Tonila, 
 Colima (delstat), 
 Colima, 
 Colima (kommun), 
 Colima, Tabasco, Cunduacán, 

Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar